Ойос-дель-Эспино () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 52 км². Население — 452 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Покровителями города считаются "Ла Венерабле" и святая дева дель Эспино.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Web oficial del municipio 
 www.hoyosdelespino.tk
 
 

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы